Три буквы:
 Три буквы, трёхбуквенное слово — в некоторых контекстах эвфемистическая замена русского обсценного слова «хуй».
 Три буквы (роман) — русский приключенческий коллективный роман, публиковавшийся в 1911 году на страницах «Синего журнала».